Brinsley Schwarz () — британская рок-группа, образованная в 1969 году в Лондоне, Англия. Brinsley Schwarz начинали в психоделическом фолк-/кантри-роке (под влиянием Crosby, Stills & Nash и Grateful Dead), но постепенно упростили стиль, перешли на клубный уровень концертной деятельности и оказались в первых рядах массового движения, известного как паб-рок.
Формально лидером группы считался её гитарист , но фронтменом и основным автором был Ник Лоу, чьи эксцентричность и обаяние, а также остроумные, ироничные тексты сформировали стиль группы и её имидж. В 1971—1974 годах Brinsley Schwarz непрерывно гастролировали по английским клубам, проторив путь для последователей, таких как  и Ducks Deluxe. Несмотря на симпатии прессы и наличие преданной армии поклонников, группе не удалось добиться широкого признания, и тем не менее она оказала значительное влияние на множество других исполнителей, заложив основу для зарождения панк-рока.

После распада Бринсли Шварц и  перешли в группу Грэма Паркера The Rumour.  ненадолго присоединился к Ducks Deluxe, приняв участие в записи альбома Last Night of a Pub Rock Band (1981), затем также ненадолго перешёл в , позже появился на двух альбомах Дэйва Эдмундса и двух альбомах группы Биг-Джима Салливана Tiger.  и Ник Лоу занялись каждый своей сольной карьерой. Для Гомма звёздный час пробил в 1979 году («Hold On», #18 Billboard Hot 100), успехи Лоу в чартах были связаны с синглами «I Love The Sound Of Breaking Glass» и «Cruel To Be Kind».

Дискография

Студийные альбомы 
 Brinsley Schwarz (1970)
 Despite It All (1970)
 Silver Pistol (1971)
 Greasy Truckers Party (1972)
 Nervous on the Road (1972)
 Please Don’t Ever Change (1973)
 The New Favourites of Brinsley Schwarz (1974)
 The Last Album (1975)
 Rarities (2000)

Сборники 
 Original Golden Greats (1974)
 15 Thoughts of Brinsley Schwarz (1978)
 Surrender to the Rhythm(1991)

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Группы протопанка
Группы паб-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1974 году